Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2007 spelades i Japan under perioden 7–16 december, 2007. Turneringen vanns av AC Milan från Italien som slog CA Boca Juniors från Argentina med 4–2 i finalmatchen.

I turneringen deltog segrarklubbarna från de olika kontinenternas främsta internationella cuper.

Deltagare

Matcher

Spelträd

Kvalomgång

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar

2007 i Japan
Fotbollsåret 2007
Internationella fotbollstävlingar i Japan
2007
WP:Projekt Japan
Sportevenemang i Tokyo
Sportevenemang i Yokohama
Tokyo under 2000-talet
Yokohama under 2000-talet